Соревнования по боксу среди женщин в весовой категории до 60 кг на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 27 июля по 8 августа во дворце спорта Рёгоку Кокугикан. В соревнованиях участвует 20 спортсменок из 20 стран.

История 
Соревнование по боксу в женском легком весе на Олимпийских играх 2020 года будет проводиться в третий раз. Средняя весовая категория у женщин впервые включена в программу Олимпийского турнира по боксу в 2012 году совместно с весовыми категориями до 51 кг и до 75 кг. Критерий отбора в легком весе от 57 кг до 60 кг.
Действующей чемпионкой мира в легком весе является Беатрис Феррейра Бразилия, которая прошла квалификацию на Игры.
 Действующая олимпийская чемпионка в дисциплине легком весе француженка Эстель Моссели перешла в профессионалы и участие в турнире не принимает.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица 
 Бокс на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года

Бокс на летних Олимпийских играх 2020